

Substantif 
 Hufelandie, s.f. Genre d'arbres, de la famille des laurinées, tribu des perséées, comprenant plusieurs espèces, qui croissent aux Antilles.

Patronymes 
 Théophile Hufeland, jurisconsulte allemand, né à Dantzig en 1760, mort à Halle en 1817.
 Christoph Wilhelm Hufeland, célèbre médecin allemand, né à Langensalze, Thuringe, en 1762, mort en 1836.
 Hufeland (botaniste), savant allemand qui donna son nom à l'hufelandie